Global Airways steht für:

 Global Airways, Markenname der südafrikanischen Fluggesellschaft Global Aviation
 Global Airways, im Jahr 2022 gegründete litauische Fluggesellschaft, Tochtergesellschaft der Global Aviation, siehe Global Aviation #Global Airways (Litauen)
 Global Airways (BSP), Fluggesellschaft aus der Demokratischen Republik Kongo
 Global Airways (GLB), Fluggesellschaft aus den Vereinigten Staaten
 Global Airways (Turks- und Caicosinseln), Charterfluggesellschaft auf den Turks- und Caicosinseln